Шишман — династия болгарских царей, c 1323 и до падения Второго Болгарского царства в 1396 (и далее до 1422 как вассалы турецкого султана).
 Шишман — болгарский феодал, деспот Видина (1323—1336).
 Иоанн-Шишман — болгарский царь в 1371—1395; один из двух последних болгарских царей.

Фамилия 
Шишман — караимская фамилия тюркского происхождения (в переводе — «дородный, толстый, полный человек»).
  (1909—1993) — химик, караимовед, автор многочисленных неакадемических исследований по истории восточноевропейских караимов.

Примечания